BNO je tričrkovna kratica.

 Baksanski nevtrinski observatorij.
 Mednarodna oznaka za Mestno letališče Burns (Burns Municipal Airport) v Burnsu, Oregon, ZDA.